Зелёный Курган — посёлок сельского типа в Букарёвском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (). С Истрой связан автобусным сообщением (автобус № 46 от Истры через жд станцию Ново-Иерусалимская). Фактически посёлок состоит из одного трёхэтажного дома, садовых товариществ, заброшенных пионерлагеря "Салют" и Дома отдыха "Зеленый Курган".

Зелёный Курган расположен в 12 км к западу от райцентра Истра, на левом берегу реки Маглуши. Шоссе через посёлок проложено по старому тракту в Иосифо-Волоцкий монастырь.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Букаревское
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра